Törnfåglarna kan syfta på:

 Törnfåglarna (roman) – roman från 1977 av Colleen McCullough
 Törnfåglarna (TV-serie) – amerikansk miniserie från 1983 baserad på romanen